le Raccordo autostradale 3 est une voie rapide reliant, pour moitié, Sienne à Florence en Toscane. 

Ouverte depuis 1964, localement elle est appelée SI-FI pour SIenne- FIrenze.

Notes et références 

Autoroute en Italie
Transport en Toscane